Cloupet est un patronyme porté notamment par :

 Évelyne Cloupet (1900-1985), athlète française ;
 Max Cloupet  (1930-2005), pédagogue, éducateur et prêtre français.